Die isländische Fußballmeisterschaft 1987 war die 76. Spielzeit der höchsten isländischen Fußballliga. Die Liga begann am 21. Mai 1987 und endete mit den letzten Spielen am 12. September 1987.

Valur Reykjavík gewann den 19. Titel in der Vereinsgeschichte.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der ersten Spalte aufgelistet, die Gastmannschaft in der obersten Reihe. Die Ergebnisse sind immer aus Sicht der Heimmannschaft angegeben.

Torschützenliste 
Die folgende Tabelle gibt die besten Torschützen der Saison wieder.

Weblinks und Referenzen 

Fußballsaison 1987
1987